Уилберфорс (англ. Wilberforce) — фамилия.

Известные носители:

 Уилберфорс, Уильям (1759—1833) — британский политик, филантроп и аболиционист.
 Уилберфорс, Сэмюэл (1805—1873) — английский прелат и духовный писатель, сын Уильяма У.